Termenul „Frazer” se poate referi la:

Nume de persoane
 James George Frazer
Denumiri geografice
 Frazer, Montana
 Frazer Township, Pennsylvania

Vezi și 
 Frazier (dezambiguizare)
 Frasier (dezambiguizare)
 Fraser (dezambiguizare)